Les Prionodontidés sont une famille de mammifères carnivores du sous-ordre des féliformes. Cette famille était auparavant considérée comme une sous-famille des viverridés jusqu'à ce qu'une étude de 2007 la place à la base des féliformes près des félidés.

Description 
Les linsangs sont de taille moyenne (environ  de longueur totale), au corps allongé et aux pattes assez courtes, avec une queue touffue annelée de noir aussi longue que le corps. Ils sont arboricoles, plutôt nocturnes et ne dédaignent pas de compléter leur régime carné par des fruits.

Habitat 
Ils vivent essentiellement dans les forêts en Asie du sud-est.

Liste des espèces 
L'unique genre Prionodon Horsfield, 1823:
 Prionodon linsang (Hardwicke, 1821) - Linsang rayé
 Prionodon pardicolor Hodgson, 1842 - Linsang tacheté

Classification phylogénétique

Notes et références

Voir aussi

Références externes 
 
 
 

Mammifère (nom scientifique)
Feliformia